Ampitatafika (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Antananarivo-Atsimondrano in de Malagassische regio Analamanga
Ampitatafika (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Antanifotsy in de Malagassische regio Vakinankaratra